Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1968 года () собрал 12 участников. Питер Бергсма выиграл чемпионат, завоевав свой первый национальный титул.

 — Питер Бергсма, 16 очков.

 — Герт ван Дейк, 14 очков.

 — Вим ван дер Слёйс, Пит Розенбург, 13 очков.

Результаты

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте  KNDB

1968 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1968 году